Francis Dodd peut faire référence à:

Patronymie
 Francis Dodd (1874-1949), un portraitiste, peintre paysagiste et graveur britannique
 Francis Dodd  (1899-1973), un général de brigade de l'armée américaine.